

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Dzików – część miasta Tarnobrzeg
 Dzików – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Gaworzyce 
 Dzików – przysiółek w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Sława
 Dzików – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica

Zobacz też 
 Dzikowo, Stary Dzików, Nowy Dzików